T45 steht für:
 Cooper T45, ein Formel-Rennwagen aus den 1950er Jahren
 T45 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik

T-45 steht für:
 T-45 Goshawk, ein Kampfflugzeug
 T-45 (Panzer), ein leichter sowjetischer Prototypenpanzer

T45